

Patronymes 
Tcherenkov (masculin ; ) ou Tcherenkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Fiodor Tcherenkov (1959-), footballeur soviétique et russe 
 Pavel Tcherenkov (1904-1990), physicien soviétique, prix Nobel en 1958. Il a donné son nom à :
 l'effet Vavilov-Tcherenkov
 le détecteur Tcherenkov, basé sur cet effet
 le télescope Tcherenkov ou télescope à imagerie Tcherenkov atmosphérique, basé sur cet effet.
 Youri Tcherenkov, illustrateur russe

Patronyme russe